Hers (film), een Zuid-Koreaanse film uit 2007
 Hers-Mort, een Franse rivier
 Hers-Vif, een Franse rivier
 Muscle & Fitness Hers, een Amerikaans fitnesstijdschrift

Personen 
 François Hers (1943), Belgisch fotograaf
 Hans Hers (1917–2006), Nederlands arts en verzetsstrijder
 Henri G. Hers (1923–2008), Belgisch fysioloog, biochemicus en hoogleraar
 Jean d'Hers (1910–1945), Frans verzetsstrijder

Zie ook 
 His and Hers (doorverwijspagina)